Sjørup er et flertydig stednavn:
 Sjørup (Viborg Kommune-Lysgård Sogn) – bebyggelse i Lysgård Sogn, Viborg Kommune
 Sjørup (Viborg Kommune-Vroue Sogn) – landsby i Vroue Sogn, Viborg Kommune
 Sjørup (Syddjurs Kommune) – bebyggelse i Nimtofte Sogn